

Hydronymes 
 Le Ventilegne est un ruisseau côtier du département Corse-du-Sud de la région Corse qui se jette dans le golfe de Ventilegne en Mer Méditerranée à l'ouest de Bonifacio.

 le lac de Ventilegne est un lac de barrage sur le ruisseau de même nom en Corse-du-Sud près de Bonifacio.

 le golfe de Ventilegne est un golfe de Corse-du-Sud en Mer Méditerranée à l'ouest de Bonifacio.